Comuna 12 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 12 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 12 de Cali, Colombia.
 Comuna 12 de Medellín, Colombia.